Magenta puede referirse a:

 Un color
 Un algoritmo de cifrado
 Un grupo pop español
 Magenta (Marne), población de Francia
 Magenta pueblo italiano de la provincia de Milán
 La batalla de Magenta, ocurrida en esta localidad
 Magenta productora de discos en Argentina
 Magenta Air aerolínea peruana
 Magenta, barco de la Marina Francesa
 Magenta una producción literaria de la escritora colombiana Carolina Cohen
 Magenta (Núcleo) un nuevo micronúcleo desarrollado por Google
 Magenta consultoría en comunicaciones en Perú
 Magenta, personaje ficticio de DC Comics enemiga de Wally West.

Autores de nombres científicos 
 Magenta Mara Angelina Galvão Magenta